Ženská dvouhra ATX Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Austinu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Devět z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Jednalo se o úvodní ročník texaské události zařazené do okruhu WTA Tour v listopadu 2022.

Členka světové třicítky Anastasija Potapovová, která ovládla únorový Linz Open, ztratila v rozhodující sadě druhého kola vedení gamů 5–0 s Katie Volynetsovou z konce první stovky. Za stavu 5–1 neproměnila mečbol. Američanka s ukrajinskými kořeny pak šňůrou sedmi her dovedla jejich první vzájemný duel do vítězného konce.

Vítězkou se stala osmá nasazená, 20letá Ukrajinka Marta Kosťuková, jež ve finále zdolala o dva roky starší Varvaru Gračovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Ve druhé sadě přitom odvrátila soupeřce z deváté desítky žebříčku setbol za stavu gamů 4–5. Obě odehrály první finále ve dvouhře okruhu WTA Tour, na němž si Kosťuková připsala premiérový singlový titul. Bodový zisk ji posunul o dvanáct příček výše na nové kariérní maximum, 40. místo. Ruské soupeřce odmítla po skončení podat ruku, společně se fotit a mít proslov, v souvislosti s probíhající ruskou invazí na Ukrajině. Tento přístup praktikovala i na předchozích turnajích s ruskými a běloruskými soupeřkami od zahájení ruské agrese v únoru 2022.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATX Open
WTA Tour 2023
Tenis v USA v roce 2023